I bitwa o lotnisko w Doniecku
 II bitwa o lotnisko w Doniecku